Федор Павлович Белянкин (5 января 1892, Нежин — 21 мая 1972, Киев) — украинский советский учёный в области прочности материалов и инженерных конструкций, академик АН УССР (с 1948 года).

Биография 
Родился 5 января 1892 года в Нежине. Член КПСС с 1945 года.

В 1921-1952 годах преподавал в Киевском политехническом институте, с 1953 года — профессор Киевского инженерно-строительного института.

Умер 21 мая 1972 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Награды 
 орден Октябрьской Революции (27.01.1972)
 орден Трудового Красного Знамени (01.10.1944)

Научная работа 
Основные публикации и научные труды посвящены вопросам прочности котельной и мостовой стали, изучению физико-механических свойств горных пород Украины, прочности древесины и деревянных конструкций по предельным состоянием.

Труды 
 К вопросу о механические характеристики казанового железа. К., 1931;
 Деформативность и сопротивляемость древесины как упруго-вязко-пластического тела. К., 1957 [в соавторстве с Яценко В. Ф.].

Литература 
 
 Ордена

Действительные члены НАН Украины
Похороненные на Байковом кладбище
Учёные Украины
Инженеры Украины
Члены КПСС